Mährer steht für:

 Einwohner von Mähren, eines der historischen Länder Tschechiens
 Mährer (Volksgruppe), eine westslawische Volksgruppe
 Mährer (Stamm), ein westslawischer Stamm